Cupra kan syfta på:

 Cupra - ett spanskt bilmärke
 Cupra (gudinna) – en italisk fruktbarhetsgudinna

Geografi

Italien 

 Cupra Marittima, kommun, Marche, Provincia di Ascoli Piceno, 
 Cupra Maritima – en av picenernas städer under antiken
 Cupra Alta – en italiensk befäst by i kommunen innan 1863 Marano, Cupra Marittima 
 Cupra Montana – en kommun och en tidigare picensk stad och municipium